Базъелга (Баз-Елга, ) — река в Ишимбайском районе Башкортостана, приток Селеука. Начинается в лесистой местности, впадает на территории Уразбаево. На территории деревни Уразбаево на реке расположен Уразбаевский пруд (объем — 2500 тыс. куб. м., площадь 77,0 га).

Топографическая карта

Примечания 

Притоки Селеука
Реки Ишимбайского района